Безіменна — річка в Україні, у Тростянецькому й Бершадському районах Вінницької області. Ліва притока Берладинки (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 10 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 74,2 км².

Розташування 
Бере початок у Демидівці. Тече переважно на південний схід і в Баланівці впадає у річку Берладинку, ліву притоку Дохни. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 270 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Бершадського району
Річки Тростянецького району (Вінницька область)
Річки басейну Південного Бугу
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви